2 miejscowości w Polsce:
 Rozwady – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Rozwady – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec